Příjmení Zlámal nosí více osobností:

 Bohumil Zlámal (1904–1984) – český kněz, církevní historik a VŠ pedagog
 Brigita Zlámalová (* 1971) – dětská herečka, hlasatelka a moderátorka
 František Zlámal (* 1948) – český fotbalista-brankář, strýc Zdeňka
 Josef Zlámal (1915–2008) – kněz, převor Maltézských rytířů a politický vězeň
 Lenka Zlámalová (* 1972) – česká publicistka a ekonomka
 Miloš Zlámal (1924–1997) – český matematik
 Oldřich Zlámal (1879–1955) – český kněz
 Zdeněk Zlámal (* 1985) – český fotbalista-brankář, synovec Františka

Externí odkazy